Čekićarke
 Scopus (citatna baza podataka)